Петоустките (Pentastomida, ) са подклас ракообразни животни. Всичките му представители водят паразитен начин на живот като жизнения им цикъл протича през няколко гостоприемника. Възрастните форми обитават дихателните пътища и белите дробове на гръбначни животни, предимно влечуги, а по малка част и при птици и бозайници. Известни са около 100 вида, голяма част от които обитават тропиците.

Видове 
Подклас Pentastomida Diesing, 1836
 изкопаеми таксономични единици
 †Aengapentastomum Walossek, Repetski & Maas, 2006
 †Aengapentastomum andresi Walossek, Repetski & Maas, 2006
 †Boeckelericambria Walossek & Müller, 1994
 †Boeckelericambria pelturae Walossek & Müller, 1994
 †Haffnericambria Walossek & Müller, 1994
 †Haffnericambria trolmeniensis Walossek & Müller, 1994
 †Heymonsicambria Walossek & Müller, 1994
 †Heymonsicambria gossmannae Walossek & Müller, 1994
 †Heymonsicambria kinnekullensis Walossek & Müller, 1994
 †Heymonsicambria repetski Walossek & Müller, 1994
 †Heymonsicambria scandia Walossek & Müller, 1994
 †Heymonsicambria taylori Walossek, Repetski & Müller, 1994

 Таксон Eupentastomida Waloszek, Repetski & Maas, 2006
 Разред Cephalobaenida Heymons, 1935
 Семейство Cephalobaenidae Fain, 1961
 Cephalobaena Heymons, 1922
 Cephalobaena freitarsi (Motta & da Silva Gomes, 1968)
 =  Travassostulida acutiacanthus Gomes & da Silva Motta, 1968
 Cephalobaena giglioli (Hett, 1924)
 Cephalobaena tetrapoda Heymons, 1922
 =  Cepahlobaena recurvocauda da Silva Motta, 1963
 Mahafaliella Gretillat, Brygoo & Domergue, 1962
 Mahafaliella tetrapoda Gretillat, Brygoo & Domergue, 1962
 Mahafaliella venteli  da Silva Motta, 1965
 Raillietiella Sambon, 1910
 = Gretillatia da Silva Motta, 1965
 Raillietiella aegypti Ali, Riley & Self, 1982
 Raillietiella affinis Bovien, 1927
 Raillietiella agocai  Tubangui & Masilungan, 1936
 Raillietiella ampanihyensis Gretillat, Brygoo & Domergue, 1962
 Raillietiella amphiboluri Mahon, 1954
 Railietiella bicaudata Heymons & Vitzthum, 1935
 Raillietiella bufonis Ali, Riley & Self, 1982
 Raillietiella boulengeri (Vaney & Sambon, 1910)
 Raillietiella boulengeri var. spiralis Heymons, 1939
 Raillietiella cartagenensis Ali, Riley & Self, 1985
 Raillietiella chamaeleonis Gretillat & Brygoo, 1959
 Raillietiella chautedeni Fain, 1960
 Raillietiella congolensis Fain, 1960
 Raillietiella crotali Ali, Riley & Self, 1984
 Raillietiella frenatus Ali, Riley & Self, 1980
 Raillietiella furcocerca (Diesing, 1835)
 =  Raillietella gomesi da Silva Motta, 1963
 Raillietiella gehyrae Bovien, 1927 – Indonesia
 Raillietiella gowrii Rajula & Rajendran, 1970
 Raillietiella hebithamata Self & Kuntz, 1960
 Raillietiella hemidactyli Hett, 1934 – SE Asia
 Raillietiella indica Gedoelst, 1921
 Raillietiella kochi Heymons, 1926
 =  Raillietiella shipleyi Heymons, 1926
 Raillietiella mabuiae Heymons, 1922
 Raillietiella maculatus Rao & Hiregauder, 1959 – India
 Raillietiella mediterranea (Hett, 1915)
 Raillietiella morenoi Abreu-Acosta, Foronda Rodriguez, Valladares & Casanova, 2006
 Raillietiella orientalis (Hett, 1915)
 Railletiella spiralis Hett, 1923
 Raillietiella trachea Riley, Oaks & Gilbert, 2003
 Rileyella Spratt, 2003
 Rileyella petauri Spratt, 2003
 Семейство Reighardiidae Heymons, 1935
 Hispania Martínez et al., 2004
 Hispana vulturis Martínez et al., 2004
 Reighardia Ward, 1899
 Reighardia lomviae Dyck, 1975
 Reighardia sternae Diesing, 1864
 Разред Porocephalida Heymons, 1935
 Надсемейство Lingulatoidea Heymons, 1935
 Семейство Linguatulidae Heymons, 1935
 Linguatula Frölich, 1789
 Linguatula dingophila Johnson, 1910
 Lingulatula nuttali Sambon, 1922
 Lingulatula recurvata Diesing, 1850
 Linguatula serrata Frölich, 1789
 =  Taenia rhinaris Meyer, 1789
 =  Taenia capraea Abildgaard, 1789
 =  Polystoma serratum Goeze, 1803
 =  Linguatula denticulata Rudolphi, 1805
 =  Polystoma taenoides Rudolphi, 1809
 =  Prinoderma rhinarium Rudolphi, 1810
 =  Prinoderma lanceolata Cuvier, 1817
 =  Pentatsoma emarginatum Rudolphi, 1819
 =  Pentastoma fera Creplin, 1829
 Семейство Subtriquetridae Fain, 1961
 Subtriquetra Sambon, 1922
 Subtriquetra megacephala (Baird, 1853)
 Subtriquetra rileyi Junker, Boomker & Booyse, 1998
 Subtriquetra shipleyi Hett, 1924
 Subtriquetra subtriquetra (Diesing, 1835)
 Надсемейство Porocephaloidea Fain, 1961
 Семейство Porocephalidae Fain, 1961
 = Armilliferidae Fain, 1961
 Armillifer Sambon, 1922
 = Ligamifer Heymons, 1932
 Armillifer agkistrodontis Self & Kuntz, 1966
 Armillifer armillatus (Wyman, 1845
 =  Linguatula constrictor Pruner, 1847
 =  Linguatula diesingii van Beneden, 1849
 =  Pentastomum euryzonum Diesing, 1850
 =  Nematoideum hominis (viscerum) Diesing, 1851
 =  Pentastomum polyzonum Harley, 1857
 =  Pentastoma leonis Wedl, 1863
 =  Pentastomum protelis Hoyle, ????
 Armillifer grandis Hett, 1915
 Armillifer mazzai (Sambon, 1932)
 Armillifer moniliformis (Diesing, 1835)
 =  Pentastoma wedlii Cobbald, 1866
 =  Pentastoma aonycis Macalister, 1877
 Armillifer moniliformis var. heymonsi (Sambon, 1922)
 Cuberia Kishida, 1928
 Cuberia armulata (Baird, 1853)
 =  Pentastoma multicinctum Harley, 1857
 Cuberia pomeroyi (Woodland, 1921)
 Gigliolella Chaubard & Choquet, 1954
 Gigliolella brumpti (Giglioli, 1922)
 Kiricephalus Sambon, 1922
 Kiricephalus clelii Riley & Self, 1980
 Kiricephalus coarctatus (Diesing, 1850) 
 =  Porocephalus seurati Neveu-Lemaire, 1900
 =  Porocephalus herpetodryados Shipley, 1905
 =  Porocephalus globicephalus Hett, 1915
 Kiricephalus constrictor Riley & Self, 1980
 Kiricephalus gabonensis Riley & Self, 1980
 Kiricephalus pattoni (Stephens, 1908)
 Kiricephalus tortus (Shipley, 1898)
 Porocephalus Humboldt, 1811
 Porocephalus basilicus Riley & Self, 1979
 Porocephalus benoiti Fain, 1960
 Porocephalus clavatus (Wyman, 1845)
 =  Pentastomum didelphidis virginianae Leidy, 1850
 =  Pentastoma imperatoris Macalister, 1875
 Porocephalus crotali Humboldt, 1811
 =  Polystoma proboscideum Rudolphi, 1812
 =  Pentastoma subcylindricum Diesing, 1835
 Porocephalus dominicana Riley & Walters, 1980
 Porocephalus stilesi Sambon, 1910
 Porocephalus subulifer (Leuckart, 1860)
 =  Porocephalus cercopitheci Breinl & Hindle, 1909
 =  Porocephalus bouvieri Vaney & Sambon, 1910
 Porocephalus tortugensis Riley & Self, 1979
 Семейство Sebekiidae Fain, 1961
 =  Diesingidae Fain, 1961
 Agema Riley, Hill & Huchzermeyer, 1997
 Agema silvaepalustris Riley, Hill & Huchzermeyer, 1997
 Alofia Giglioli, 1922
 Alofia ginae Giglioli, 1922
 Alofia merki Giglioli, 1922
 Alofia parva Riley & Huchzermeyer, 1995
 Alofia platycephala (Lohrmann, 1889)
 Diesingia Sambon, 1922
 Diesingia kachugensis Sambon, 1922
 Diesingia megastoma (Diesing, 1835)
 Elenia  Heymons, 1932
 Elenia australis Heymons, 1932
 Elenia travassosi Heymons
 Leiperia Sambon, 1922
 Leiperia australis Riley & Huchzermeyer, 1996
 Leiperia cincinnalis Sambon, 1922
 Pelonia Junker & Boomker, 2002
 Pelonia africana Junker & Boomker, 2002
 Sambonia Noc & Giglioli, 1922 
 Sambonia lohrmanni (Sambon, 1910)
 Sambonia parapodum (Self & Kuntz, 1966)
 Sambonia solomenensis (Self & Kuntz, 1957)
 Sambonia varani (Self & Kuntz, 1957)
 Sebekia Sambon, 1922
 Sebekia cesarisi Giglioli, 1922
 Sebekia divestei Giglioli, 1922
 Sebekia johnstoni Riley, Spratt & Winch, 1990
 Sebekia mississippiensis Overstreet, Self & Vliet, 1985
 Sebakia multiannulata Riley, Spratt & Winch, 1990
 Sebakia novaguineae Riley, Spratt & Winch, 1990
 Sebekia oxycephala (Diesing, 1835)
 Sebekia purdieae Riley, Spratt & Winch, 1990
 Sebekia samboni Travassos, 1924
 Sebekia wedli Giglioli, 1922
 Selfia Riley, 1994
 Selfia porosus Riley, 1994
 Waddycephalus Sambon, 1922
 Waddycephalus teretiusculus (Baird, 1862)
 Waddycephalus vitensis Heymons, 1932

 nomina dubia
 Alofia adriatica Hirst, 1922
  Alofia indica von Linstow, 1906
 Elenia lialisi Heymons, 1939
 Pentastoma gracile Diesing, 1835
 Pentastomum crocidurae Parona, 1889
 Pentastomum najae sputatricis Leuckart, 1860
 Porocephalus siamensis Koch, 1906
 Raillietiella geckonis Diesing, 1850
 Sebekia acuminata Travassos, 1924
 Sebekia jubini Vaney & Sambon, 1910
 Sebekia samboni Travassos, 1924

Описание 
Тялото на петоустките е несегментирано, дълго и снабдено с 2 – 4 кукички, обвито с хитин. Кукичките представляват рудиментирани крайници. Имат широк главогръд и удължено коремче.

Храносмилателната система е съставена от уста, тръбовидно черво и завършва с анус. Липсва дихателна, кръвоносна и отделителна система. Притежават добре развит мозък.

Жизнен цикъл 
Петоустките са разделнополови животни. Яйцата се поглъщат от междинните гостоприемници, излюпват се в червата и проникват през стената им в телесната кухина. Капсулират се в черния дроб. Ларвите притежават хитинови шипчета, с които се залавят за гостоприемника. Полова зрелост достигат едва в крайния гостоприемник.

Литература 
 А. Германов, „Приложна зоология“, Земиздат 1992, ISBN 954-05-0187-3, стр.113 – 114

Челюстнокраки